Рыхотка — деревня Данковского района Липецкой области в составе Октябрьского сельсовета.

География 
В деревне имеются две улицы: Молодёжная и Садовая.

Расположена на правом берегу реки Рыхотка, на востоке граничит с селом Воскресенское.

Южнее Рыхотки проходит автомобильная дорога 42К−082.

Население 

Население деревни в 2009 году составляло 152 человека (59 дворов), в 2015 году 148 человек.

Примечания

Ссылки 
 Рыхотка (деревня)

Населённые пункты Данковского района